Mustari ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Mustari, italienische Schauspielerin
 Shabnam Mustari, bangladeschische Sängerin